A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az íjászat férfi egyéni versenyszámát augusztus 5. és 12. között rendezték a Sambadrome Marquês de Sapucaí-ban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

72 nyílvesszős selejtező

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 
A rövidítés jelentése a következő:
 WR: világrekord

Selejtező 
Minden versenyző 72 nyílvesszős teljesítménye alapján állították fel a sorrendet. A legtöbb pontot elért versenyző lett az első kiemelt, így haladva a legkevesebbig, aki a 64. kiemelt helyet kapta. Ezután a kiemelés alapján egyenes kieséses rendszerben folytatták a küzdelmeket. A csapatversenyben induló országok versenyzőinek eredményei a csapat rangsorolásba is beleszámított.

* - A két versenyző közötti holtverseny miatt kiemelési sorrendjüket sorsolással döntötték el.

Tábla 
A versenyzők öt körben döntötték el a továbbjutó személyét. Minden körben három-három lövés után a magasabb összpontszámot elért versenyző 2, ellenfele 0 pontot kapott. Döntetlen esetén 1-1 ponttal gazdagodott mindkét fél. A továbbjutó személye a legalább 6 pontot elért versenyző lett. Amennyiben öt kör után is döntetlen (5-5) volt az állás, következett a szétlövés. Itt mindketten egy-egy nyílvesszőt használhattak és a magasabb pontszámot elért versenyző jutott tovább. Ha a pontszám azonos lett, a középponthoz közelebbi nyílvessző jelentette a győzelmet. (A táblázatban ezt (X) jelzi.)

Döntők

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Női egyéni íjászat a 2016. évi nyári olimpiai játékokon

Íjászat a 2016. évi nyári olimpiai játékokon